Герб Псковской области является символом Псковской области, утвержден Законом от 28 декабря 2018 года № 1915-ОЗ «О Гербе Псковской области»

Описание 
Геральдическое описание (блазон):

Обоснование символики 
Могучий и грозный барс символизирует готовность во всеоружии встретить врагов, храбрость и мужество псковичей, не оставляющих никаких надежд любому агрессору. Поза зверя, высунутый язык и поднятая передняя лапа подчеркивают его нацеленность на врага.

Благословляющая рука (имеющая указательный и средний пальцы вытянутыми, а прочие сложенными) (однако, на гербе как раз вместо «прочих сложенных», все пальцы почему-то вытянуты) означает покровительство небесных сил. И будто усиливает оборонительную функцию барса.

Голубой (лазурный) цвет щита и лент — знак красоты, величия.

Корона — символ власти.

В основу положены исторические гербы Псковской земли за период с XVII—XIX вв. (в лазоревом поле золотой барс; над ним выходящая из серебряных облаков десница). Мотив, используемый в современном гербе Псковской области, встречается с 1460-х годов, поскольку этим временем датируются первые монеты и печати Псковской республики с т.н. «лютым зверем», видимо, являющемуся хищником семейства кошачьих.

Территориальная корона особого вида, соответствующая статусу Псковской области как субъекта Российской Федерации, а также отражающая тот факт, что в прошлом на территории области располагалось Псковское княжество, и по настоящее время область является пограничной территорией.

Девиз  
Девиз «ПОТЯГНЕМЪ ЗА ОТЕЧЕСТВО» основан на фразе святого благоверного князя Довмонта, сказанной им в 1266 году при сборе ополчения против литовского князя Герденя и записанной в Летописи:

См. также 
 Флаг Псковской области
 Гимн Псковской области
 Гербы районов Псковской области

Примечания

Ссылки 
 Закон Псковской области от 28 декабря 2018 года № 1915-ОЗ «О гербе Псковской области»

Гербы Псковской области
Гербы с императорскими коронами
Гербы с изображением барса
Гербы с изображением руки